Das Kabinett Geingob II bezeichnet die aktuelle Regierung Namibias unter Staatspräsident Hage Geingob seit dem 21. März 2020. Für die Legislaturperiode von 2015 bis 2020 siehe Kabinett Geingob I.
Geingob hatte Anfang Januar 2020 ein deutlich verkleinertes Kabinett angekündigt. Das Kabinett in der Legislaturperiode zuvor bestand aus 26 Ministerien. Die neue Regierungsstruktur mit 19 Ministerien wurde am 16. März 2020 bekanntgegeben. Die Namen der Kabinettsmitglieder wurden am 18. bzw. 22. März 2020 veröffentlicht.

Mit Utjiua Muinjangue wurde erstmals ein Oppositionspolitiker bedacht. Die Präsidentin der National Unity Democratic Organisation of Namibia (NUDO) bekleidet das Amt der Vize-Gesundheitsministerin.

Am 21. April 2021 fand die erste Kabinettsumbildung statt.

Kabinett

Siehe auch 
 Politisches System Namibias
 Liste der Ministerien in Namibia

Weblinks 
 Regierung Namibias (englisch)

Einzelnachweise 

Geingob
Hage Geingob